Dans le domaine militaire, une  est une division militaire ou navale.
 Dans le domaine sportif, la  est une compétition généralement de plus haut niveau dans un pays donné.